TBP – in chimica la sigla è usata per riferirsi al tributilfosfato
 TBP – in biochimica la sigla è usata per riferirsi alla Tata Binding Protein